The New School - Universidade de Nova Iorque
Newscholl - Freeskiing, estilo livre de esqui olímpico. 

Desambiguação